40-я церемония вручения наград премии «Сезар» за заслуги в области французского кинематографа за 2014 год прошла 20 февраля 2015 года в театре «Шатле» (Париж, Франция). Объявление номинантов и презентация официального постера состоялись на пресс-конференции 28 января 2015 года.

Церемония транслировалась в прямом эфире на канале Canal+ и проходила под председательством комедийного актёра и режиссёра Данни Буна. Её ведущим в третий раз выступил актёр Эдуар Бер.

Наибольшее число наград собрала драматическая лента «Тимбукту», мавританского режиссёра Абдеррахмана Сиссако, удостоенная семи наград из восьми номинаций, включая победы за лучший фильм и лучшую режиссуру. Таким образом, Абдеррахман Сиссако стал первым представителем Африканского континента, удостоенным «Сезара» в режиссёрской номинации. Две биографические драмы (с почти одинаковым названием) о жизни модельера Ива Сен-Лорана получили но несколько номинаций, но каждой досталось только по одной награде: «Сен-Лоран. Стиль — это я» ( — 10 номинаций, награда Анаис Роман за лучшие костюмы и  ( — 7 номинаций, награда Пьеру Нине, как лучшему актёру главной роли)).

Почётный «Сезар» был вручён американскому актёру Шону Пенну. Кристен Стюарт стала первой американской актрисой, удостоенной «Сезара» за лучшую женскую роль второго плана («Зильс-Мария»).

Список лауреатов и номинантов 
Количество наград/:
 1/10: «Сен-Лоран. Стиль — это я»
 3/9: «Истребители»
 7/8: «Тимбукту»
 1/7: «Гиппократ» / «Ив Сен-Лоран»
 1/6: «Семейство Белье» / «Зильс-Мария»
 0/4: «Девичество»
 1/3: «Красавица и чудовище»
 0/3: «Мальчики с Востока»
 1/2: «Дипломатия»
 0/2: «В следующий раз я буду стрелять в сердце» / «Новая подружка» / «Два дня, одна ночь» / «Не в его стиле» / «Она его обожает» /  / «Да благословит Аллах Францию!» / «Я дышу» / «Фиделио или Одиссея Алисы» / «Люди и птицы» / «Тусовщица» / «Французский транзит»
 1/1: «Букашки. Приключение в Долине муравьёв» / «Les Petits Cailloux» / «Соль Земли» / «Женщина из Рио» / «Мамочка»

Основные категории 

{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="280px"|Категории
! colspan=2|Лауреаты и номинанты
|-
| rowspan=7|<center>Лучший фильм
|colspan=2 style="background:#D4AF37"|• Тимбукту / Timbuktu / Le Chagrin des oiseaux (продюсеры: Сильви Пиала (Дантон), Этьен Комар; режиссёр: Абдеррахман Сиссако)
|-
|colspan=2|• Истребители / Les Combattants (продюсер: Пьер Гюйяр; режиссёр: Тома Кайе)
|-
|colspan=2|• Мальчики с Востока / Eastern Boys (продюсеры: Хью Шарбонно, Мари-Анж Люсьяни; режиссёр: Робен Кампийо)
|-
|colspan=2|• Семейство Белье / La Famille Bélier (продюсеры: Эрик Йехельманн, Филипп Руссле, Стефани Берманн; режиссёр: Эрик Лартиго)
|-
|colspan=2|• Гиппократ / Hippocrate (продюсеры: Агнес Валли, Эммануэль Барро; режиссёр: Тома Лилти)
|-
|colspan=2|• Сен-Лоран. Стиль — это я / Saint Laurent (продюсеры: Эрик Альтмайер, Николя Альтмайер, Кристоф Ламбер; режиссёр: Бертран Бонелло)
|-
|colspan=2|• Зильс-Мария / Sils Maria (продюсер: Шарль Жилибер; режиссёр: Оливье Ассаяс)
|-
| rowspan=7|<center>Лучшая режиссура
| rowspan=7 align="center" width="100px"|
|style="background:#D4AF37"|• Абдеррахман Сиссако за фильм «Тимбукту»
|-
|• Селин Сьямма — «Девичество»
|-
|• Тома Кайе (фр.) — «Истребители»
|-
|• Робен Кампийо — «Мальчики с Востока»
|-
|• Тома Лилти (фр.) — «Гиппократ»
|-
|• Бертран Бонелло — «Сен-Лоран. Стиль — это я»
|-
|• Оливье Ассаяс — «Зильс-Мария»
|-
| rowspan=7|<center>Лучший актёр
| rowspan=7 align="center"|
|style="background:#D4AF37"|• Пьер Нине — «Ив Сен-Лоран» (за роль Ива Сен-Лорана)
|-
|• Нильс Ареструп — «Дипломатия» (за роль Дитриха фон Хольтица)
|-
|• Гийом Кане — «В следующий раз я буду стрелять в сердце» (фр.) (за роль Франка Нюхарта)
|-
|• Франсуа Дамьен — «Семейство Белье» (за роль Родольфа Белье)
|-
|• Ромен Дюрис — «Новая подружка» (за роль Давида/Вирджинии)
|-
|• Венсан Лакост — «Гиппократ» (за роль Бенжамина Бароа)
|-
|• Гаспар Ульель — «Сен-Лоран. Стиль — это я» (за роль Ива Сен-Лорана)
|-
| rowspan=7|<center>Лучшая актриса
| rowspan=7 align="center"|
|style="background:#D4AF37"|• Адель Анель — «Истребители»''' (за роль Маделин Больё)
|-
|• Жюльет Бинош — «Зильс-Мария» (за роль Марии Эндерс)
|-
|• Марион Котийяр — «Два дня, одна ночь» (за роль Сандры)
|-
|• Катрин Денёв — «Женщина во дворе» (фр.) (за роль Матильды)
|-
|• Эмили Декьенн — «Не в его стиле» (фр.) (за роль Дженнифер)
|-
|• Сандрин Киберлен — «Она его обожает» (фр.) (за роль Мюриэль Байен)
|-
|• Карин Виар — «Семейство Белье» (за роль Жижи Белье)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший актёр второго плана
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#D4AF37"|• Реда Катеб — «Гиппократ» (за роль Абделя)
|-
|• Эрик Эльмонино — «Семейство Белье» (за роль Фабьена Томассона)
|-
|• Гийом Гальенн — «Ив Сен-Лоран» (за роль Пьера Берже)
|-
|• Луи Гаррель — «Сен-Лоран. Стиль — это я» (за роль Жака де Баше)
|-
|• Жереми Ренье — «Сен-Лоран. Стиль — это я» (за роль Пьера Берже)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая актриса второго плана
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#D4AF37"|• Кристен Стюарт — «Зильс-Мария»''' (за роль Валентины)
|-
|• Марианн Деникур (фр.) — «Гиппократ» (за роль Денорманди)
|-
|• Клоди Жансак — «Лулу — обнажённая женщина» (фр.) (за роль Марты)
|-
|• Изиа Ижлен — «Самба» (за роль Маню)
|-
|• Шарлотта Лебон — «Ив Сен-Лоран» (за роль Виктории Дотрелю)
|-
| rowspan=5|<center>Самый многообещающий актёр
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#D4AF37"|• Кевин Азаис — «Истребители»
|-
|• Ахмед Драме (фр.) — «Наследники» (фр.)
|-
|• Кирилл Емельянов — «Мальчики с Востока»
|-
|• Пьер Рошфор — «Он ушёл в воскресенье» (фр.)
|-
|• Марк Зинга (фр.) — «Да благословит Аллах Францию!» (фр.)
|-
| rowspan=5|<center>Самая многообещающая актриса
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#D4AF37"|• Луан Эмера — «Семейство Белье»
|-
|• Лу де Лааж — «Я дышу» (за роль Сары)
|-
|• Жозефин Жапи — «Я дышу» (за роль Шарли)
|-
|• Ариана Лабед — «Фиделио или Одиссея Алисы» (фр.)
|-
|• Кариджа Туре (фр.) — «Девичество»
|-
| rowspan=5|<center>Лучший оригинальный сценарий
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#D4AF37"|• Абдеррахман Сиссако, Кессен Талль — «Тимбукту»
|-
|• Тома Кайе, Клод Ле Папе — «Истребители»
|-
|• Виктория Бедос (фр.), Станислас Карре де Мальбер (фр.), Эрик Лартиго (фр.), Тома Бидеген — «Семейство Белье»
|-
|• Тома Лилти, Байа Касми (фр.), Жюльен Лилти, Пьер Шоссон (фр.) — «Гиппократ»
|-
|• Оливье Ассаяс — «Зильс-Мария»
|-
| rowspan=5|<center>Лучший адаптированный сценарий
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#D4AF37"|• Сириль Жели (фр.), Фолькер Шлёндорф — «Дипломатия»
|-
|• Матьё Амальрик, Стефани Клео (фр.) — «Синяя комната» (фр.)
|-
|• Сольвейг Анспах (фр.), Жан-Люк Гаже (фр.) — «Лулу — обнажённая женщина»
|-
|• Люка Бельво — «Не в его стиле»
|-
|• Седрик Анже (фр.) — «В следующий раз я буду стрелять в сердце»
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая музыка к фильму
|colspan=2 style="background:#D4AF37"|• Амин Бухафа (фр.) — «Тимбукту»
|-
|colspan=2|• Жан-Баптист Де Лобье (фр.) — «Девичество»
|-
|colspan=2|• Беатрис Тирье (фр.) — «Люди и птицы» (фр.)
|-
|colspan=2|• Филипп Деэ, Лионель Флэр, Бенуа Ролт — «Истребители»
|-
|colspan=2|• Ибрагим Маалуф — «Ив Сен-Лоран»
|-
| rowspan=5|<center>Лучший монтаж
|colspan=2 style="background:#D4AF37"|• Надия Бен Рашид — «Тимбукту»
|-
|colspan=2|• Лилиан Корбей — «Истребители»
|-
|colspan=2|• Кристел Девинтер — «Гиппократ»
|-
|colspan=2|• Фридерик Бейеэш — «Тусовщица»
|-
|colspan=2|• Фабрис Руа — «Сен-Лоран. Стиль — это я»
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая работа оператора
|colspan=2 style="background:#D4AF37"|• Софиан Эль-Фани — «Тимбукту»
|-
|colspan=2|• Кристоф Бокарн — «Красавица и чудовище»
|-
|colspan=2|• Жози Дешайе (фр.) — «Сен-Лоран. Стиль — это я»
|-
|colspan=2|• Йорик Ле Со — «Зильс-Мария»
|-
|colspan=2|• Томас Хардмейер (нем.) — «Ив Сен-Лоран»
|-
| rowspan=5|<center>Лучшие декорации
|colspan=2 style="background:#D4AF37"|• Тьерри Фламан (фр.) — «Красавица и чудовище»
|-
|colspan=2|• Жан-Филипп Моро — «Французский транзит»
|-
|colspan=2|• Катя Вышкоп (фр.) — «Сен-Лоран. Стиль — это я»
|-
|colspan=2|• Себастьян Биршле — «Тимбукту»
|-
|colspan=2|• Алин Бонетто (фр.) — «Ив Сен-Лоран»
|-
| rowspan=5|<center>Лучшие костюмы
|colspan=2 style="background:#D4AF37"|• Анаис Роман — «Сен-Лоран. Стиль — это я»
|-
|colspan=2|• Пьер-Ив Геро — «Красавица и чудовище»
|-
|colspan=2|• Карин Сарфати — «Французский транзит»
|-
|colspan=2|• Паскалин Шаванн — «Новая подружка»
|-
|colspan=2|• Мадлин Фонтен (фр.) — «Ив Сен-Лоран»
|-
| rowspan=5|<center>Лучший звук
|colspan=2 style="background:#D4AF37"|• Филипп Вельш, Роман Димни, Тьерри Делор — «Тимбукту»
|-
|colspan=2|• Пьер Андре, Даниэль Собрино — «Девичество»
|-
|colspan=2|• Жан-Жак Ферран, Николя Моро, Жан-Пьер Лафорс (фр.) — «Люди и птицы»
|-
|colspan=2|• Жан-Люк Оди, Гийом Бушату, Нильс Барлетта — «Истребители»
|-
|colspan=2|• Николя Кантен, Николя Моро, Жан-Пьер Лафорс — «Сен-Лоран. Стиль — это я»
|-
| rowspan=5|<center>Лучший дебютный фильм
|colspan=2 style="background:#D4AF37"|• Истребители / Les Combattants (режиссёр: Тома Кайе)
|-
|colspan=2|• Она его обожает / Elle l’adore (режиссёр: Жанна Эрри (фр.))
|-
|colspan=2|• Фиделио или Одиссея Алисы / Fidelio, l’odyssée d’Alice (режиссёр: Люси Борлето (фр.))
|-
|colspan=2|• Тусовщица / Party Girl (режиссёры: Мари Амашукели (фр.), Клер Бюргер (фр.), Самюэль Тейс (фр.))
|-
|colspan=2|• Да благословит Аллах Францию! / Qu’Allah bénisse la France (режиссёр: Абд аль-Малик (фр.))
|-
| rowspan=3|<center>Лучший полнометражный анимационный фильм
|colspan=2 style="background:#D4AF37"|• Букашки. Приключение в Долине муравьёв / Minuscule : La Vallée des Fourmis Perdues (реж. Тома Забо, Хелен Жиро)
|-
|colspan=2|• Песнь моря / Song of the Sea (реж. Томм Мур)
|-
|colspan=2|• Джек и механическое сердце / Jack et la mécanique du coeur (реж. Матиас Мальзьё, Стефан Берла)
|-
| rowspan=4|<center>Лучший короткометражный анимационный фильм
|colspan=2 style="background:#D4AF37"|• Les Petits Cailloux (реж. Хлое Мазло)
|-
|colspan=2|• Пиф-паф! / Bang Bang! (реж. Жюльен Бисаро)
|-
|colspan=2|• Panique au village: la bûche de Noël (реж. Венсан Патар, Стефани Обье)
|-
|colspan=2|• Кастрюлька Анатоля / La Petite Casserole d’Anatole (реж. Эрик Моншод)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший документальный фильм
|colspan=2 style="background:#D4AF37"|• Соль Земли / The Salt of the Earth / Le Sel de la Terre (реж. Вим Вендерс, Джулиано Рибейро Сальгадо, продюсер: Давид Розье)
|-
|colspan=2|• Карикатуристы / Caricaturistes, fantassins de la démocratie (реж. Стефани Валлоатто, продюсеры: Раду Михайляну, Сирил Блан)
|-
|colspan=2|• Les Chèvres de ma mère (реж. Софи Одир, продюсеры: Анн-Сесиль Бертомо, Эдуар Мориат)
|-
|colspan=2|• La Cour de Babel (реж. Жюли Бертуччелли, продюсеры: Яэль Фогель, Летиция Гонзалез, Эрик Лажес)
|-
|colspan=2|• Национальная галерея / National Gallery (реж. Фредерик Вайсман, продюсер: Пьер-Оливье Барде)
|-
| rowspan=6|<center>Лучший короткометражный фильм
|colspan=2 style="background:#D4AF37"|• Женщина из Рио / La femme de Rio (реж. Эмма Лукини, Николя Рей)
|-
|colspan=2|• Аисса / Aïssa (реж. Клеман Трехи-Лаланн)
|-
|colspan=2|• Inupiluk (реж. Себастьен Бетбедер)
|-
|colspan=2|• Les Jours d’avant (реж. Карим Мусави)
|-
|colspan=2|• Où je mets ma pudeur (реж. Себастьен Байли)
|-
|colspan=2|• Поездка в Панаму / La virée à Paname (реж. Карин Мей, Хаким Зуани)
|-
| rowspan=7|<center>Лучший иностранный фильм
|colspan=2 style="background:#D4AF37"| • Мамочка / Mommy (Канада, реж. Ксавье Долан')
|-
|colspan=2| • 12 лет рабства / 12 Years a Slave (США, реж. Стив Маккуин)
|-
|colspan=2| • Отрочество / Boyhood (США, реж. Ричард Линклейтер)
|-
|colspan=2| • Два дня, одна ночь / Deux jours, une nuit (Бельгия, реж. Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн)
|-
|colspan=2| • Ида / Ida (Польша, реж. Павел Павликовский)
|-
|colspan=2| • Отель «Гранд Будапешт» / The Grand Budapest Hotel (США, реж. Уэс Андерсон)
|-
|colspan=2| • Зимняя спячка / Kış Uykusu (Турция, реж. Нури Бильге Джейлан)
|-
|}

 Специальные награды 
{| class="wikitable" width="700px" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
| width="280px"|<center>Почётный «Сезар»
| width="100px"|
|• Шон Пенн|-
|<center>Золотая медаль Академии искусств и технологий кинематографа (Médaille d'or de l'Académie des arts et techniques du cinéma)
| width="100px"|
|• Люк Бессон'''
|-
|}

 См. также 
 «Оскар» 2015 (главная ежегодная национальная кинопремия США)
 «Золотой глобус» 2015 (премия Голливудской ассоциации иностранной прессы)
 BAFTA 2015 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)
 Премия Гильдии киноактёров США (2015)
 «Сатурн» 2015 (премия за заслуги в области фантастики, фэнтези и фильмов ужасов)
 «Спутник» 2015 (премия Международной пресс-академии)
 «Золотая малина» 2015 ''(премия за сомнительные заслуги в области кинематографа)

Примечания

Ссылки 

 Список лауреатов и номинантов на официальном сайте
 Canal+: César 2015: toutes les nominations
 «Сезар»-2015 на сайте IMDb

2015
Кинопремии 2015 года